Grob steht für:
 Grob (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Grob (Familie), Schweizer Gelehrtenfamilie

Grob ist der Name folgender

Orte:
 Chorvátsky Grob, (dt. Kroatisch-Eisgrub), Gemeinde in der Westslowakei
 Slovenský Grob, (dt. Slowakisch-Eisgrub), Gemeinde in der Westslowakei
 Veľký Grob, (dt. Deutsch-Eisgrub), Gemeinde in der Westslowakei
 Grob Ridge, Gebirgskamm im Queen Elizabeth Land, Antarktika

Unternehmen:
 Grob Aircraft, Flugzeughersteller
 Grob Textile, Textilmaschinen-Zulieferer
 Grob-Werke, Hersteller von Werkzeugmaschinen

grob steht für:
 grob, in der Nautik der Seegang der Stärke 5 und 6, siehe Seegang#Seegangsskala

GrOb ist die Abkürzung für:
 Graschdanskaja Oborona, eine russische Punkband

Siehe auch:

 Krop
 Kropp (Begriffsklärung)
 Crop
 Cropp

GROB